

Localidades

Dauphin (Manitoba)

Dauphin (Pensilvânia)
Condado de Dauphin
OU ainda:
Distritos de Santa Lúcia

Desambiguação